А́леш Чех (; 7 апреля 1968, Марибор) — югославский и словенский футболист, полузащитник; тренер.

Клубная карьера 
Алеш Чех начал карьеру в молодёжной команде клуба «Любляна», но первый профессиональный контракт подписал с их соперником — «Олимпией». В 1993 году Чех перешёл в клуб второго австрийского дивизиона ГАК, где добился большого успеха, став любимцем фанатов и футболистом национальной сборной.

С Чехом в составе ГАК вернулся в элитный дивизион австрийского футбола в 1995, а в 2000 и 2002 выиграл Кубок Австрии и Суперкубок страны. После этого Чех вернулся в Словению, где некоторое время играл за «Марибор». С весны 2005 до лета 2006 года Алеш опять выступал за клуб австрийского второго дивизиона ЛАСК. Последним клубом в карьере Чеха стала его бывшая команда «Олимпия».

Карьера в сборной 
В составе национальной сборной Словении Чех выступал с 1992 года, став участником двух крупных футбольных форумов: Чемпионата Европы 2000 и Чемпионата мира 2002. Алеш является одним из рекордсменов сборной по количеству игр — большее количество матчей сыграл только Златко Захович.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Словении
Игроки сборной Словении по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Любляна
Игроки ФК ГАК
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК ЛАСК
Игроки ФК «Рудар» Веленье
Футбольные тренеры Словении
Тренеры ФК ГАК